

Список видов, входящих в род Гоппертия (Goeppertia)

 Список составлен на основе данных сайта WFO по состоянию на 13 июля 2022 г. и включает 244 вида в статусе подтвержденных ('accepted') и ожидающих уточнения ('awaiting taxonomic scrutiny').
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примечания 

Гоппертия